Wertigkeit oder Valenz (aus spätlateinisch  wörtlich „Stärke“ oder „Kraft“) steht für:

 in der Chemie für verschiedene Konzepte zur Beschreibung von Bindungseigenschaften, siehe Wertigkeit (Chemie)
 in der Immunologie die Anzahl an Bindungsstellen eines Antikörpers, siehe Valenz (Immunologie)
 ein Maß für Nahrungsmittel, siehe biologische Wertigkeit
 die Verwendbarkeit von Zähnen für Zahnersatzversorgungen, siehe Pfeilerwertigkeit
 den Stellenwert eines Bits, siehe Bitwertigkeit
 in der Soziologie die Wertigkeit menschlicher Verflechtungsbeziehungen, siehe Valenz (Soziologie)
 in der Sprachwissenschaft eine Worteigenschaft, siehe Valenz (Linguistik)
 die Anzahl der Nachbarn eines Knotens in einem ungerichteten Graphen, siehe Grad (Graphentheorie)
 einen emotionalen Wert, der mit einem Reiz verbunden ist, siehe ggf. Valenz (Psychologie)
 in der Physiologie für die Farbvalenz.

Siehe auch:

 Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie – eine Prozesstheorie im Bereich der Motivationstheorien